Middleton kan som auktorsförkortning betyda:

 David John Middleton
 John Tylor Middleton

Robotskapade auktorsförkortningar